Brimble ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Brimble, britische Schauspielerin
 Nick Brimble (* 1944), britischer Schauspieler